Niko Suoraniemi, né le  à Oulu en Finlande, est un joueur professionnel finno-suédois de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière 
Il commence sa carrière senior avec le Rögle BK dans l'Allsvenskan, le deuxième niveau suédois. En 2003-2004, il rejoint la Mestis et le Hokki Kajaani. De 2004 à 2008, il évolue dans deux universités américaines, d'abord à l'Université d'État de Bemidji dans la NCAA puis au College Gustavus Adolphus dans la NCAA III. En 2008, il signe au Tilburg Trappers dans l'Eredivisie. À partir de 2013, il joue au Danemark, en Australie, en Pologne, au Royaume-Uni, en France, en Hongrie et en Slovaquie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| rowspan='2'| 1999-2000 || Rögle BK J18 || J18 Allsvenskan || 13 || 1 || 2 || 3 || 2 || || || || || 
|-
| Rögle BK J20 || SuperElit || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||
|-
| rowspan='2'| 2000-2001 || Rögle BK J18 || J18 Allsvenskan || 7 || 0 || 3 || 3 || 14 || || || || || 
|-
| Rögle BK J20 || SuperElit || 16 || 1 || 2 || 3 || 2 || || || || || 
|-
| rowspan='3'| 2001-2002 || Rögle BK J18 || J18 Allsvenskan || 2 || 2 || 1 || 3 || 2 || || || || || 
|-
| Rögle BK J20 || SuperElit || 29 || 2 || 8 || 10 || 8 || || || || ||
|-
| Rögle BK || Allsvenskan || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| rowspan='3'| 2002-2003 || Rögle BK J20 || SuperElit || 30 || 4 || 8 || 12 || 20 || || || || || 
|-
| Rögle BK || Allsvenskan || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| Jonstorps IF || Division 1 || - || 1 || 3 || 4 || - || || || || ||
|-
| rowspan='6'| 2003-2004|| Hokki Kajaani || Mestis || 27 || 1 || 3 || 4 || 10 || || || || || 
|-
| SRaahe-Kiekko || Suomi-sarja || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||
|-
| SuPS || 2. Divisioona || 3 || 1 || 3 || 4 || 4 || || || || ||
|-
| Suomi U20 || Mestis || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || || 
|-
| Rögle BK J20 || SuperElit  || 5 || 1 || 1 || 2 || 0 || 3 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| Rögle BK || Allsvenskan || 8 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||
|-
| 2004-2005 || Université d'État de Bemidji || NCAA || 20 || 0 || 3 || 3 || 8 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Université d'État de Bemidji || NCAA || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Gustavus Adolphus College || NCAA 3 || 26 || 3 || 9 || 12 || 26 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Gustavus Adolphus College || NCAA 3 || 26 || 3 || 8 || 11 || 14 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Tilburg Trappers || Eredivisie || 44 || 9 || 20 || 29 || 34 || 12 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 2009-2010 || Geleen Ruijters Eaters || Eredivisie|| 46 || 5 || 19 || 24 || 34 || 4 || 1 || 4 || 5 || 8 
|-
| 2010-2011 || Geleen Ruijters Eaters || Eredivisie || 41 || 3 || 11 || 14 || 40 || 5 || 1 || 0 || 1 || 6 
|-
| 2011-2012 || Eindhoven Kemphanen || Eredivisie || 41 || 7 || 22 || 29 || 30 || 3 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
| 2012-2013 || Eindhoven Kemphanen || Eredivisie || 24 || 2 || 10 || 12 || 12 || || || || ||
|-
| rowspan='2'| 2013-2014 || Herlev Eagles || Metal Ligaen || 40 || 1 || 7 || 8 || 16 || || || || || 
|-
| Adrenaline d'Adélaïde || AIHL || 26 || 7 || 22 || 29 || 14 || || || || || 
|-
| rowspan='2'| 2014-2015 || Orlik Opole || PHL || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || || 
|-
| Fife Flyers || EIHL || 32 || 2 || 15 || 17 || 24 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2015-2016 || Ferencváros TC || MOL Liga || 48 || 4 || 17 || 21 || 58 || 2 || 0 || 1 || 1 || 
|-
| 2016-2017 || Drakkars de Caen || Division 1 || 23 || 0 || 14 || 14 || 18 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Budapest || Division 1 || 10|| 0|| 7|| 7|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Albatros de Brest || Division 1 || 8|| 0|| 3|| 3|| 2|| 14|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
| 2018-2019 || Bracknell Bees || NIHL || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2018-2019 || Diables rouges de Briançon || Division 1 || 14|| 0|| 2|| 2|| 4|| 12|| 1|| 1|| 2|| 6

Notes et références 

Naissance en mars 1984
Naissance à Oulu
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Rögle BK
Joueur du Hokki Kajaani
Joueur de hockey sur glace des Beavers de Bemidji State
Joueur des Smoke Eaters Geleen
Joueur des Herlev Hornets
Joueur des Fife Flyers
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Brest Albatros Hockey
Joueur des Diables rouges de Briançon
Défenseur de hockey sur glace